B91 peut faire référence à :
 Bundesstraße 91, une route fédérale allemande reliant Halle-sur-Saale à Zeitz ;
 Séquelles de poliomyélite, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres